«Модная мамочка» () — мелодраматическая комедия режиссера Гарри Маршалла. Комедия о любви и страсти. Имеет хорошие оценки на сайтах.

Сюжет 
Хелен молодая сотрудница престижной модельной компании, ведущая довольно праздный образ жизни на Манхэттене, вынуждена исполнить заблаговременно составленное завещание старшей сестры Линдси, которая погибла в автокатастрофе, и взять на себя воспитание трёх сирот-племянников.

Привыкшая к престижным тусовкам и громким показам мод, глянцевым журналам и богатому кругу общения, приходится нелегко, когда на неё возлагают ответственность за судьбу этих детей. Приходится переселиться в захудалый Куинс, набрать лишний килограмм и даже потерять свою «модную работу». Однако Хелен отлично справляется с задачей, стараясь в любой мелочи принести племянникам радость, будь то день рождения игрушечного Гиппо или замена умершей черепахи на новую живую. Естественно, не всё идёт гладко. Одри крутит романы с сомнительным парнем, маленькая Сара всё время плачет, а Генри почти не улыбается и отказывается играть в баскетбол. Но тогда на помощь этой матери бегут соседи, старшая сестра Дженни, и, конечно, пастор Дэн — директор местной школы.

В ролях

Интересные факты 

 На съёмках этого фильма 68-летний режиссёр Гэрри Маршалл даже забавлял свою группу тем, что постоянно называл главную исполнительницу Кейт Хадсон именем Голди, путая её с прославленной мамочкой — Голди Хоун, с которой сотрудничал ещё в 1987 году над мелодраматической комедией «За бортом». Там, между прочим, героиня Хоун, богачка и сумасбродная особа, однажды выпав за борт своей яхты и напрочь потеряв память, выдавалась исключительно «в воспитательных целях» влюбившимся в неё плотником в качестве жены и матери четырёх детей.
 24-летняя Кейт Хадсон забеременела своим первенцем именно в то время, когда снималась в роли «модной мамочки».

Саундтреки к фильму 
 Devo — Whip It
 Liz Phair — Extraordinary
 Sister Sunshine — Five For Fighting
 Fefe Dobson — If You Walk Away
 Kristyn Osborn (of shedaisy) — Whose Life Am I In
 John Hiatt — Feels Like Rain
 Josh Kelley — Amazing
 Mark McGrath — A Love Like This
 Simon And Garfunlek — At The Zoo
 Дана Гловер — Thinking Over
 Joan Osborne — Stand Back
 Haylie Duff — Sweetest Pain
 David Bowie — Fashion
 Zero 7 — Destiny
 Ingram Hill — Never Be the Same

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Touchstone Pictures
Романтические кинокомедии США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2004 года